Das Band, Mehrzahl Bänder, steht für:

 Band (Anatomie), ein Bindegewebsstrang, der bewegliche Teile des Knochenskeletts verbindet
 Band (Beschlag), für die gelenkige Verbindung von Bauteilen
 Band (Dekor), ein Ornament
 Band (Einheit), altes Stückmaß
 Band (Mathematik), ein mathematischer Ausdruck für eine idempotente Halbgruppe
 Band (Textil), eine flach gewobene Textilie
 Couleurband, ein äußeres Erkennungszeichen von Studentenverbindungen, siehe Couleur #Das Band
 Felsband, Geländestruktur im Gebirge
 Förderband, ein Beförderungsmittel für Personen, Gegenstände oder Materialien
 Frequenzband, in der Nachrichtentechnik ein festgelegter Frequenzbereich
 Klebeband, mit Haftklebstoffen beschichtetes Band
 Magnetband, ein Datenträger (Tonband, Kassette, u. ä.)
 Oberband bzw. Unterband, in der Nachrichtentechnik die Unterteilung eines einzelnen Kanals, siehe Bandlage
 Schmuckband, ein mit Schmuckelementen versehenes bzw. als Schmuck dienendes Band
 Speicherband, ein hypothetischer Datenträger unendlicher Länge, siehe Turingmaschine #Informelle Beschreibung
 in der Festkörperphysik eine Struktur zur Erklärung der elektrischen Leitfähigkeit, siehe Bandstruktur
 die waagrechte Einteilung eines Wappenschilds, siehe Balken (Heraldik)
 Flach- und Langerzeugnisse aus Stahl, siehe Bandstahl

Der Band, Mehrzahl Bände, steht für:
 Band (Buch), ein einzelnes Buch (allgemein oder speziell als Teil eines Druckwerkes)

Die Band (englisch), Mehrzahl Bands, steht für:
 Band (Indianerstamm), eine Stammes-Gruppierung bei nordamerikanischen Indianern
 Band (Musik), eine Musikgruppe

Band als Ortsname:
 Band (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș, Rumänien

Band ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Band (1924–2002), US-amerikanischer Filmproduzent und Regisseur
 Alex Band (* 1981), US-amerikanischer Rocksänger
 Charles Band (* 1951), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Ekkehard Band (1945–2016), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Erich Band (1876–1945), deutscher Dirigent und Komponist
 Erika Rosenberg-Band (* 1951), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 George Band (1929–2011), britischer Bergsteiger
 Heinrich Band (1821–1860), deutscher Instrumentenbauer
 Jonathon Band (* 1950), britischer Admiral
 Karl Band (1900–1995), deutscher Architekt
 Richard Band (* 1953), US-amerikanischer Filmkomponist
 Victor Band (1897–1973), deutscher Politiker (NSDAP)

BAND steht als Abkürzung für:
 Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschlands

.band steht für:
 Dateiformat für Musikprojekte, siehe GarageBand

Siehe auch:
 Banda, Bande, Bandt, Bant, Bend
 Blaues Band, Gelbes Band, Grünes Band
 Band-Genossenschaft

Abkürzung